Villa Martha steht für:

 Villa Martha, eine denkmalgeschützte Villa in Brandenburg an der Havel, siehe Liste der Baudenkmale in Brandenburg an der Havel
 Villa Martha (Dresden), eine denkmalgeschützte Villa in Dresden

Siehe auch:
 Villa Marta, eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul